Книппер Владимир Владимирович (11 сентября 1924 г. — 23 февраля 1996 г.) — журналист (корреспондент журнала Водный транспорт), режиссёр, руководитель молодёжного театра, драматург.

Биография 
Книппер Владимир Владимирович родился 11 сентября 1924 года в Москве в артистической музыкальной семье. Отец — Владимир Леонардович Книппер-Нардов, оперный певец, режиссёр и педагог. Мать — Нина Николаевна Андронова, певица. Предки по линии отца — выходцы из Западной Европы. Дед — Леонард Августович Книппер был инженером-технологом, в возрасте 25 лет переехал в Россию. Дед по материнской линии — известный ярославский купец Николай Константинович Андронов. Сводный брат — Лев Книппер

Владимир Владимирович провёл детство в доме на углу Малого и Нижнего Кисловских переулков недалеко от Арбатских ворот. Отношения в семье строились на основе взаимопонимания, любви и заботы. Всех объединяли театр и музыка. Походы в Большой театр и во МХАТ, репетиции дома, обстановка с роялем, клавирами, афишами, семейными реликвиями, красивой посудой — всё это воспитывало вкус мальчика, формировало душу. Родители шли по жизни рука об руку. Творчество было жизнью, а жизнь — творчеством. Но в 1937 году в семью пришло горе: умерла Нина Николаевна. Отец, переживая одиночество, ушёл в работу.

После смерти матери в воспитании Владимира принимала участие, если не сказать больше, родная тётя — великая русская актриса О. Л. Книппер-Чехова. Влияние артистической семьи на формирование его личности трудно переоценить.

Война 
1941 год. Война. Отец и сын остались в Москве. Бомбёжки, пожары, дежурство на крышах домов, работы в прифронтовом городе, недоедание … И призыв в армию в сентябре 1942 года.
Осенью 1942 года умер отец.

Калининский фронт. Взвод пешей полковой разведки.Контузия в марте 1943 года.
В конце 1945 года демобилизовался.

Послевоенные годы 
Начался период исканий и самоопределения в жизни. Подготовка к поступлению на актёрское отделение, отказ от поступления (по настоянию Ольги Леонардовны), проба себя в журналистике в редакциях газет и на радио… А в 1950 году — решение посвятить жизнь театральной режиссуре. В течение всей жизни работа режиссёра сводила Владимира Владимировича с интереснейшими людьми. Это и Александр Галич, и Евгений Евтушенко, и Александр Шатрин, и Виктор Монюков, и многие, многие другие. Как руководитель театрального коллектива, В. В. Книппер прошёл путь, полный тревог, радостей, неудач и побед, от импровизационного театрика для детей «Ёж» до Театра-студии на Старом Арбате, где 16 октября 1993 года был показан последний его спектакль.

Театральная деятельность 
Владимир Владимирович поступил в ГИТИС (на театроведческий факультет), блеснув на вступительных экзаменах знаниями по театральной истории. А в 1961 году закончил его с отличием.

В 1958 году В. В. Книппер со своими актёрами-единомышленниками сочинили и поставили спектакль «Время судит». После показа было устроено обсуждение. Вердикт был такой: «Не пущать!». Пришлось срочно ставить «правильную» «Барабанщицу».

Имевший большой успех у зрителей спектакль «Четвёртая Мещанская» (написанный В. В. Книппером в соавторстве с Е. А. Евтушенко) был закрыт после статьи «Куда ведёт хлестаковщина» о Е. А. Евтушенко (1963 г.), а в 1964 году режиссёра сняли с работы. Театральный «простой» длился около 3-х лет. Но ядро театральной студии не распалось. В 1967 году судьба соединила В. В. Книппера и его единомышленников с заводом «Красный пролетарий» и Московским Художественным Академическим Театром. Школа-студия МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко долгие годы шефствовала над молодёжным коллективом В. В. Книппера. Многие спектакли были показаны на сцене МХАТа. А в годы перестройки и гласности студийцы «обосновались» на Старом Арбате. Появились новые, громкие постановки. Молодой зритель охотно посещал переулок Аксакова, дом 11.

Работал в:
 Дом культуры имени Зуева 1950—1961.
 Дом культуры имени Серафимовича. 1961—1964.
 Дом культуры завода «Красный пролетарий». 1967—1986.
 Театр-студия «На Старом Арбате». 1986—1993.

В конце 60-х годов Владимир Владимирович вернулся в журналистику. Как корреспондент газеты «Водный транспорт», он исходил всю Арктику вдоль и поперёк. Таймыр, Северная Земля, Обская губа, Карское море, Енисей, Колыма, Чукотка были для него не просто географическими названиями. Арктика познакомила его с интересными и сильными людьми: моряками, рыбаками, речниками.

«Самая дорогая награда за эти четверть века — „Памятная книжка судоводителя“. Её мне подарил во время дрейфа во льдах (наш караван спрессовали мощные паковые льды, и мы слышали, как потрескивали корпуса наших стальных судов) в 1965-м известный ледокольщик — капитан Вадим Иванович Абоносимов со следующим автографом: „Не будь пехотой“. С уважением Вл. Вл. Книпперу от капитана ледокола „Ленинград“ В. В. Абоносимова»… В. В. Книппер.

В 1995 году в издательстве «Сполохи» вышла книга Владимира Владимировича «Пора галлюцинаций». Перед читателем предстаёт развёрнутая биография семьи Книпперов. Используя архив отца, Владимира Леонардовича, свои дневниковые записи, автор создал широкую картину событий и характеров. Также в эту книгу вошла пьеса «Автор и актриса» о жизни Антона Павловича Чехова и Ольги Леонардовны Книппер.

Произведения 
Поставленные спектакли.

 «Барабанщица» А. Салынского. 1959 г.
 «Четвертая мещанская». Стихи Е. Евтушенко. 1962 г. и 1990 г. Под названием «На этой тихой улочке» поставлен в 1976 г. (Показ во МХАТе 22 ноября 1976 г)
 «Стряпуха замужем» А. Софронова. 1962 г.
 «Карьера» Джеймса Ли. 1963 г. и 1987 г. (Показ во МХАТе 25 ноября 1978 г под названием «Золотые ворота»). Премьера 15 декабря 1987 г.
 Обыкновенное чудо" Е. Шварца. 1963 г.
 «Судьба-индейка» А. Софронова. 1964 г.
 «Июльский дождь» А. Гребнева, М.Хуциева. 1967 г.
 «Радио Октябрь» В. Маяковского. 1968 г.
 «Летающий пролетарий». 1968 г.
 «Дальняя дорога» А. Арбузова. 1969 г.
 «20 лет спустя» М. Светлова. Примерно 1971 г.
 «Девушка в белом» С. Есенина. Премьера 26 февраля 1974 г. (Показ во МХАТе 5 мая 1974 г.) И 1987 г (премьера 21 января).
 «Вечно живые» В. Розова. 1972 г. (Показ во МХАТе 22 марта 1972 г)
 «Тополёк мой в красной косынке» Ч. Айтматова. Примерно 1973 г. (Показ во МХАТе 5 мая 1974 г)
 «Иудушка» М. Салтыкова-Щедрина, 1976-77(?) и 1990 г. (Показ во МХАТе — май 1979 г)
 «В списках не значился» Б. Васильева. 1975 и 1981 г. (Показ во МХАТе 5 декабря 1975 г)
 «Жестокие игры» А. Арбузова. Премьера 10 марта 1980 г. (Показ во МХАТе 23 апреля 1982 г)
 «Команда» С. Злотникова. 1983 г.
 «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова. 1983 г.
 «Ловушка для золушки» С. Жапризо. Премьера 27 октября 1977 г.
 «Тётушка Чарлея» Б. Томаса. Премьера 27 февраля 1985 г.
 «Страсти по Бальзаминову» А. Островского. Премьера 20 марта 1986 г.
 «Гуманоид в небе мчится» А. Хмелика. Премьера 17 ноября 1987 г.
"Железный занавес" В. Котенко. Премьера 15 октября 1988 г.
 «Чипполино». По сказке Дж. Родари.

Спектакли, поставленные по собственным пьесам.
 «Время судит» 1958 г.
 «Вечер-портрет» 1981 г.
 «Автор и Актриса». Премьера 15 ноября 1981 г. (Показ во МХАТе 12 марта 1982 г)
 «Децибеловый вал» Премьера 14 мая 1987 г.
 «Рай для грешных» Премьера 26 марта 1989 г.

Литература 
 Вл. Книппер. «Пора галлюцинаций». Москва. «Сполохи». 1995.
 Дм. Шеваров. «После Чехова». Разговоры с Владимиром Книппером.

Примечания 

Журналисты СССР